Plusieurs basiliques en Italie ont été nommées basilique Saint-Vital en référence à saint Vital de Ravenne :
 la basilique Saint-Vital de Ravenne ;
 la basilique Saint-Vital de Rome.

Voir aussi 
 , pour les toponymes du nom ;
 , pour les saints homonymes.

~
Vital